Большево (Польща) () — село в Польщі, у гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства.
 Большево (Росія) () — присілок у Росії, Гатчинському районі Ленінградської області.